Диана д’Андуэн () — графиня, фаворитка Генриха IV.

Единствен­ная дочь виконта Лувиньи; вышла замуж за графа Филибера де Грамона, стала возлюбленной Генриха IV, в то время короля наваррского, прозвана прекрасной Коризандой (la belle Corisande). В войне против Лиги предоставила в его распоряжение все свое громадное состояние. Генрих давал ей всегда подробный отчет в своих военных операциях и нередко пользовался ее советами. Он хотел даже развестись со своей женой, чтобы жениться на Диане, и обещание это написал своею кровью. Д’Обинье, однако, удержал его от этого шага.

Состарившись, Диана оставила двор и умерла, всеми забытая. Письма к ней Генриха напечатаны в «Mercure», 1769 г. и в сочинении Пру: «Esprit de Henri IV». Внук ее, Арман де Грамон, жил при Людовике XIV и был составителем ценных «Мемуаров графа де Грамон».

Примечания

Ссылки 

Фаворитки Генриха IV
Дом де Грамон